Austria
 Heldenplatz (Piazza degli Eroi) a Vienna 
 Colombia
 Piazza degli Eroi (Plaza de los Héroes) a Bogotà 
 Francia
 Piazza degli Eroi, ad Arras nel dipartimento del Passo di Calais
 Italia
 Piazza degli Eroi a Giuggianello in provincia di Lecce
 Piazza degli Eroi ad Otranto in provincia di Lecce
 Piazza degli Eroi a Rocca San Giovanni in provincia di Chieti
 Piazza degli Eroi a Settimo Milanese in provincia di Milano
 Piazza degli Eroi a Giuggianello in provincia di Lecce
 Ungheria
 Piazza degli Eroi (Hősök tere) a Budapest